Segunda División 2011/2012 var den 81:e upplagan av Spaniens näst högsta division i fotboll.

Poängtabell

Uppflyttnings-playoff

Anmärkningslista

Källor
 Laliga.es 

2011 i Spanien
2012 i Spanien
Fotbollssäsongen 2011/2012